Destre ima više značenja:
 Destre, Cosenza
 Destre, Salerno